El Torneig de Charleston 2019, també conegut com a Volvo Car Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 47a edició del torneig i es va celebrar entre el 30 de març i el 7 d'abril de 2019 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
WTA Tour 2019